Mt. Zion Presbyterian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mt. Zion Presbyterian Church (Arkansas), ID-Nr. 87002496
 Mt. Zion Presbyterian Church (South Carolina), ID-Nr. 03000661